Васильевка — деревня в Урицком районе Орловской области России.

Входит в состав Котовского сельского поселения.

География 
Расположена северо-западнее деревни Большое Сотниково на обеих берегах речки. Через деревню проходит просёлочная дорога, имеется одна улица — Васильевка.

Население

Примечания

Ссылки 
 Васильевка (деревня)
 Васильевка

Населённые пункты Урицкого района (Орловская область)